Каря́кина — русская фамилия, женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Карякина, Елена Петровна (1902—1979) — советская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР (1951).
 Карякина, Зинаида Дмитриевна (Кронеберг) (1847—1884) — артистка оперы, балета и оперетты (контральто).